Palais Inzaghi steht für Grazer Bauwerke:
Palais Inzaghi (Bischofplatz)
Palais Inzaghi (Bürgergasse)
Palais Inzaghi (Mehlplatz)